VOC est un sigle qui réfère à :
Vannes Olympique Club, un club de football français ;
 , terme anglais pour « variant préoccupant » ;
Volatile Organic Compound, terme anglais pour Composé organique volatil ou COV ;
Creative Voice file, format audio propriétaire des cartes son de Creative Technology (anciennement Creative Labs) ;
V. O. Chidambaram Pillai, combattant pour l'indépendance de l'Inde et magnat du commerce maritime ;
Voice of Charity, une station de radio libanaise maronite ;
Voice of the customer ;
Volharding Olympia Combinatie, un club omnisports néerlandais ;
, en français Compagnie néerlandaise des Indes orientales (le sigle VOC est souvent utilisé).